Kainsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kainsbach (Happurg), Ortsteil der Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kainsbach (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Nieder-Kainsbach, Ortsteil der Gemeinde Brensbach im Odenwaldkreis, Hessen
 Ober-Kainsbach, Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim im Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Kainsbach (Gersprenz), rechter Zufluss der Gersprenz bei Nieder-Kainsbach, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Kainsbach (Gebenbach), rechter Zufluss des Gebenbachs (zur Vils, zur Naab) nach Gebenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Kainsbach (Happurger Bach), linker Zufluss im Happurger See des Happurger Bachs (zur Pegnitz) bei Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Kainach
 Kainbach
 Kainzbach
 Nieder-Kainsbach